Elke est un prénom féminin porté entre autres par :

 Elke Best (1956-),  chanteuse allemande.
 Elke Blumenthal (1938-), égyptologue allemande.
 Elke Clijsters (1985-), joueuse de tennis belge.
 Elke Decker (1957-), athlète allemande.
 Heidi-Elke Gaugel (1959-), athlète allemande.
 Elke-Karin Morciniec (1943-), cavalière polonaise.
 Elke Krystufek (1970-), artiste contemporaine autrichienne.
 Elke Meers (1989-), joueuse de football belge.
 Elke Roex (1974-), femme politique belge.
 Elke Sleurs (1968-), femme politique belge.
 Elke Sommer (1940-), actrice, animatrice, chanteuse et peintre allemande.
 Elke Tindemans (1961-), femme politique belge.
 Elke Van den Brandt (1980-), femme politique belge.
 Elke Vanhoof (1991-), coureuse cycliste belge.
 Elke Winkens (1970-), actrice austro-allemande.

Voir aussi 
 
 Elke, film d'Edward Holzman sorti en 1995.